ciamberlano – monaco addetto al guardaroba di un monastero
 Luca Ciamberlano – incisore e pittore italiano